żyła szyjna przednia
 żyła szyjna zewnętrzna
 żyła szyjna wewnętrzna